Бретон може да се отнася за:
 Тиери Бретон (р. 1955), френски политик и бизнесмен
 Андре Бретон (1896 – 1966), френски писател